Ло́пеш (, ) — португальская патронимическая фамилия, соответствует испанской фамилии López (Лопес).

Известные носители 
 Лопеш, Анкуйям (род. 1991) — португальский бегун на короткие дистанции.
 Лопеш, Антони (род. 1990) — португальский футболист.
 Лопеш, Бернарду (род. 1993) — португальский и гибралтарский футболист.
 Лопеш, Карлуш (род. 1947) — португальский легкоатлет.
 Лопеш, Мануэл (1907—2005) — поэт, романист, новеллист.
 Лопеш, Маркуш (род. 1995) — португало-бразильский футболист, атакующий полузащитник.
 Лопеш, Ошкар (1917—2013) — португальский филолог, лингвист, литературный критик, историк, португальской литературы, педагог.
 Лопеш, Паулу (род. 1978) — бразильский футболист.
 Лопеш, Элдер (род. 1989) — португальский футболист.
 Лопеш, Эужениу (род. 1929) — португальский легкоатлет.

Составные фамилии 
 Родригеш Лопеш, Жуан, он же Луди Кисасунда (1931—2021) — ангольский политик и военный, директор службы госбезопасности DISA.
 Сантана Лопеш, Педру (род. 1956) — португальский политик.
 Лопеш Монтейру, Сантиньо (род. 1979) — кабо-вердианский футболист.
 Лопеш да Круш, Франсишку Шавьер (род. 1941) — восточнотиморский политик, индонезийский дипломат.

См. также 
 Лопиш
 Лопес